Сезон 1998/99 стал для Милана 65-м в Чемпионате Италии. Нанятый из «Удинезе», Дзаккерони привел с собой из своего бывшего клуба нападающего Оливера Бирхоффа и правого защитника Томаса Хельвега. Он представил «Милану» свою неортодоксальную расстановку 3-4-3 (во второй половине сезона измененную на 3-4-1-2, чтобы дать место креативному атакующему полузащитнику), в которой Бьерхофф был идеальным центральным нападающим, забив 20 голов в лиге.

«Милан» провёл великолепную вторую половину сезона, в которой они боролись за титул чемпиона Серии А с «Лацио» и «Фиорентиной». Одержав семь побед подряд в последних семи матчах, «Милан» завоевал скудетто, став чемпионом Италии в 16-й раз в своей истории.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

* № 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры